

Termin benzohinon ima više značenja.

 1,2-Benzohinon, o-benzohinon
 1,4-Benzohinon, p-benzohinon